(89958) 2002 LY 45 — астероид, классифицированный как околоземный объект группы Аполлон, который также является скрещиванием Меркурия, Венеры и Марса. Он был обнаружен программой LINEAR 14 июня 2002 года. 89958 (2002 LY45) - астероид среднего размера, орбита которого пересекает орбиту Земли. NASA JPL классифицировало 2002 LY45 как «потенциально опасный астероид» из-за его предсказанного близкого прохода к Земле.

2002 LY45 вращается вокруг Солнца каждые 768 дней (2,10 года), приближаясь к 0,19 а.е. и достигая 3,10 а.е. от Солнца. Его орбита высоко эллиптическая. Исходя из своей яркости и способа отражения света, LY45 2002 года, вероятно, имеет диаметр от 1,058 до 2,366 км, что делает его крупнее 99% астероидов, что примерно сопоставимо по размерам с американским Пентагоном.

Орбита 2002 LY45 составляет 0,00 а.е. от орбиты Земли в ее ближайшей точке. Это означает, что его орбита очень близка к орбите Земли.

2002 LY45 имеет 9 близких подходов, предсказанных в ближайшие десятилетия:

Ссылки 
1. https://www.spacereference.org/asteroid/89958-2002-ly45

2. https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=89958#content

3. https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=89958;cad=1#cad

4. https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?CGISESSID=ee12813c760dee09b27265d577a95cac#results

5. https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=89958&orb=1#orb

Солнечная система